Mattia Frapporti (1994-), coureur cycliste italien,
 Marco Frapporti (1985-), coureur cycliste italien,
 Simona Frapporti (1988-), coureuse cycliste italienne.

Patronyme italien